Velika nagrada ZDA 1964 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 4. oktobra 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 110
| 2:16:38,0
| 4
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 110
| + 30,5 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 22
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 109
| +1 krog
| 12
| 4
|-
! 4
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 107
| +3 krogi
| 13
| 3
|-
! 5
| 17
|  Walt Hansgen
| Lotus-Climax
| 107
| +3 krogi
| 17
| 2
|-
! 6
| 12
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 106
| +4 krogi
| 15
| 1
|-
! 7
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 102
| Brez goriva
| 1
|  
|-
! 8
| 14
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 101
| Črpalka za olje
| 15
|  
|-
! Ods
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 69
| Pritisk olja
| 3
|  
|-
! NC
| 23
|  Hap Sharp
| Brabham-BRM
| 65
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 58
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 54
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 25
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 50
| Pregrevanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 47
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 37
| Pnevmatika
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 27
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 14
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 4
| Vžig
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 2
| Menjalnik
| 10
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964